

Biologia
Zadra – genere di insetti omotteri della famiglia Cicadellidae

Persone
Daniel Zadra – politico austriaco
Fausto Zadra – pianista argentino
Giovanni Zadra – giocatore di curling italiano

Intrattenimento 

 Zadra – montagna russa del parco di divertimenti Energylandia